François se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean François
 Louis Ernst Eugène François